Manteca es el nombre de varios tipos de grasa alimentaria. El término hace referencia a varios artículos:

Alimento

 Manteca, como se denomina en Argentina, Paraguay y Uruguay a la mantequilla, producto obtenido del batido y amasado de la crema extraída de la leche.
 Manteca de cacahuete o de maní, pasta elaborada de cacahuetes tostados y molidos, generalmente bien salada o endulzada.
 Manteca de cerdo, parte grasa del cerdo empleada en la elaboración de ciertos platos.
 Manteca colorá, plato muy común en la cocina andaluza, hecho con manteca de cerdo, trozos de carne, pimentón y otras especias. 
 Manteca de cacao, grasa natural comestible procedente del haba del cacao.
 Manteca vegetal, materia grasa de origen vegetal empleada como alimento.
 Manteca de frutos secos, alimento untable que se elabora machacando frutos secos.
 Manteca de almendra, pasta comestible hecha de almendras.
 Manteca de coco, pasta hecha de coco utilizada en la cocina asiática.

Música 

 Manteca (banda), 1996-1998, banda de fusión flamenca y world music, encabezada por Luis Cobo "Manglis".
 Manteca (canción), 1947, jazz compuesta por Dizzy Gillespie, Chano Pozo y Gil Fuller.

Lugares

 Manteca (California), ciudad del estado de California (Estados Unidos).

Personas

 José Manteca Oria (1844-1901), juez y político español.
 Sergio Daniel Martínez, “Manteca” Martínez (1969-), destacado exfutbolista uruguayo.
 Jon Manteca, más conocido como el “Cojo” Manteca (1967-1996), icono mediático de finales de los años 80 en España.

Enlaces externos